Lots eller LOTS kan syfta på: 

 Lots – en vägvisare på fartyg
 Lotsverket – ett tidigare verk i Sverige –1955
 Lotsverket (Finland) – en tidigare organisation i Finland
 Lots (wadi i Egypten) – en wadi i guvernementet Sina ash-Shamaliyya
 LOTS – en havsrättskonvention som trädde i kraft 1994, se Law of the Sea treaty